

Секретарка — село, Сердобський район, Пензенська область
 Секретарка — село, Сєверний район, Оренбурзька область

Секретарка — село, Кривоозерський район, Миколаївська область